Les Vacances d'Hercule Poirot est le titre des œuvres suivantes :
 Les Vacances d'Hercule Poirot (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1941, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Les Vacances d'Hercule Poirot (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2002 ;
 Les Vacances d'Hercule Poirot, bande dessinée française de Didier Quella-Guyot et Thierry Jollet publiée en 2012 dans la collection Agatha Christie.